Лузин, Сергей:
 Лузин, Сергей Васильевич (род. 1980) — российский самбист.
 Лузин, Сергей Павлович (1955—2011) — музыкант-мультиинструменталист, поэт, фотохудожник, спортсмен.